Виндиш 

 Виндиш () — коммуна в Швейцарии.
 Виндиш, Доминик (род. 1989) — итальянский биатлонист.
 Виндиш, Маркус (; род. 1984) — итальянский биатлонист.
 Виндиш, Эрнст (; 1844—1918) — немецкий языковед.
 Минихофер-Виндиш, Рихард Гельмут Клеменс Кириллус (в монашестве Симеон) — епископ Черногорской православной церкви, экзарх Центральной Европы.